Ха́рий А́венс (; 21 октября 1910 — 27 декабря 1976) — советский и латвийский актёр.

Биография 
Харий Авенс родился 21 октября 1910 года в Вецпиебалгской волости Цесисского уезда в крестьянской семье.

Окончил Цесвайнскую среднюю школу (1928) и театральные курсы Э. Фелдманиса в Риге (1931). Учился на правоведческом и народнохозяйственном факультетах Латвийского университета.

Актёр Национального театра (1930—1938). Работал в военно-строительной части немецкой армии, после окончания Второй Мировой войны прошёл проверку в фильтрационном лагере близ Ленинграда. По возвращении в Латвию вновь актёр Национального театра, сменившего к тому времени название на Драматический театр имени А. Упита (1946—1971).

Снимался в кино, часто приглашался режиссёрами на небольшие и эпизодические роли. Пик активности пришёлся на 1950-е и 1960-е годы.

Скончался 27 декабря 1976 года в Риге, похоронен на Лесном кладбище. На могиле актёра установлен памятник работы скульптора Ливии Резевски (1980).

Творчество

Роли в театре

Национальный театр (Драматический театр им. А. Упита) 
 1934 — «Кришус Лакстс» Атиса Доку — Кузнец Иошка
 1934 — «Сын рыбака» по роману Вилиса Лациса — Джим
 1936 — «Виндзорские насмешницы» Уильяма Шекспира — Бездельник
 1937 — «В трёх шагах от счастья» Я. Зейболта — Дауцис
 1938 — «Луиза Миллер» Фридриха Шиллера — Фон Кальтц
 1948 — «Золотой конь» Райниса — Биернс
 1950 — «Земля зелёная» Андрея Упита — Личу Жанис
 1950 — «Борьба без линии фронта» Аугуста Якобсона — Дядя Симс
 1950 — «Времена землемеров» братьев Каудзите — Бисарс
 1954 — «Голос и эхо» Андрея Упита — Дзина
 1955 — «На дне» Максима Горького — Медведев
 1960 — «Чайка» А. П. Чехова — Шамраев
 1967 — «Йыннь с острова Кихну — дикий капитан» Юхана Смуула — Валли

Фильмография 
  — Сын рыбака — Джим
  — Возвращение с победой — Юрциньш
  — Райнис
  — Встреча на Эльбе — американец
  — К новому берегу — батрак
  — Весенние заморозки — купец
  — Урок истории — немецкий рабочий
  — После шторма — Гулбис
  — За лебединой стаей облаков — городовой
  — Сын рыбака — Джим
  — Рита — дедушка Лусис
  — Повесть о латышском стрелке — Майзитис
  — Эхо — хозяин
  — Меч и роза — Биезайс
  — На пороге бури — Вилде
  — Чёртова дюжина
  — Кольца славы
  — День без вечера — Вагулис
  — Домик в дюнах
  — Генерал и маргаритки — рыбак
  — Армия «Трясогузки»
  — Клятва Гиппократа — больной
  — Эдгар и Кристина
 1967 — Часы капитана Энрико — рыболов
  — Жаворонки прилетают первыми
  — Война под крышами
  — Времена землемеров — Бисарс
  — Мальчишки острова Ливов — дедушка Мартин
  — Слуги дьявола — палач
  — Остров сокровищ — Морган
 1971 — В тени смерти — Цубукс
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — Ратстхерр
  — Петерс — алкоголик
  — Афера Цеплиса — Милорд
  — Первое лето - строитель
 1974 — Нападение на тайную полицию

Примечания 

Похороненные на Лесном кладбище